Daia Nova, municipi del Baix Segura
 Daia Vella, municipi del Baix Segura
 Daia (Romania)
 Daia, lobby jueu de la República Argentina.